Marafioti ist der Familienname folgender Personen:

 Girolamo Marafioti (1567–nach 1626), italienischer Historiker und Theologe
 Mochín Marafioti (1944–1997), argentinischer Musikproduzent und Musiker
 Oksana Marafioti (* 1974), US-amerikanische Autorin und Hochschullehrerin